Белый Колодец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белый Колодец — деревня в Лоевском районе Гомельской области.

Россия 
 Белый Колодец — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Белый Колодец — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Белый Колодец — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Белый Колодец — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Белый Колодец — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Белый Колодец — село в Новозыбковском районе Брянской области.
 Белый Колодец — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Белый Колодец — деревня в Урицком районе Орловской области.

Украина 
 Белый Колодец — посёлок в Волчанском районе Харьковской области.

Иное 
 Белый колодец —  один из действующих рудников Латненского месторождения глин (Воронежская область).
 Белый Колодец — мезолитический памятник на северной окраине города Зарайска в одноименном урочище

См. также 
 Бял-Кладенец — село в Болгарии. Находится в Сливенской области, входит в общину Нова-Загора
 Белый Колодезь
 Белая Криница
 Уайтуэлл